«Белый слон» — российская кинопремия, до  25 февраля 2021 года вручавшаяся под эгидой Гильдии киноведов и кинокритиков России. Основана в 1998 году президентом Гильдии Мироном Черненко. С 1998 по 2005 год вручалась под названием «Золотой овен».

25 февраля 2021 года президент Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Кирилл Разлогов объявил о снятии с Гильдии обязанностей учредителя и организатора кинопремии, в результате чего премия «Белый слон» обрела независимость. Причиной данного шага Гильдии киноведов и кинокритиков стал конфликт из-за предложения дать специальный приз «Событие года» оппозиционеру Алексею Навальному за серию «новаторских документальных фильмов-расследований» политической направленности. В конце января Союз кинематографистов опубликовал релиз, в котором, не упоминая премию, заявил, что «некоторые политизированные коллеги (члены Гильдии киноведов и кинокритиков, в том числе бывшие) пытаются навязать членам нашей организации однополярность». Так же прозвучало обвинение в том, что указанные «политизированные коллеги» выдают собственную политическую позицию за общую, а «политические манифесты» — за художественное осмысление.

Выбор осуществляется в два тура. По результатам составляется шорт-лист номинантов, во втором туре экспертный совет тайным голосованием выбирает лауреатов. В экспертный совет, в частности, входили Валерий Кичин, Виктор Матизен, Андрей Плахов, Кирилл Разлогов.

Номинации 
 Лучший фильм
 Лучшая режиссерская работа
 Лучший сценарий
 Лучшая работа оператора
 Лучшая работа художника
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
 Лучшая главная женская роль
 Лучшая главная мужская роль
 Лучшая женская роль второго плана
 Лучшая мужская роль второго плана
 Лучший полнометражный дебют

Своеобразные рекорды 
По состоянию на 2019 год.
 Фильмы-лауреаты:
 7 — «Телец» (из 7 номинаций);
 6 — «Левиафан» (8);
 5 — «Дикое поле» (7), «Милый Ханс, дорогой Пётр» (8), «Аритмия» (7);
 4 — «Вор» ( ? ), «Время танцора» ( ? ), «Страна глухих» (7), «Молох» (7), «Свои» (8), «Кочегар» (6), «Фауст» (7), «Трудно быть богом» (6).

 Фильмы-номинанты (с 1998 года):
 8 — «Дневник его жены» (при 1 премии), «Нежный возраст» (1), «Свои» (4), «Географ глобус пропил» (3), «Левиафан» (6), «Милый Ханс, дорогой Пётр» (5);
 7 — «Страна глухих» (4), «Молох» (4), «Романовы. Венценосная семья» (1), «Телец» (7), «Бумер» (1), «Дикое поле» (5), «Овсянки» (1), «Елена» (3), «Фауст» (4), «Вечное возвращение» (2), «Аритмия» (5);
 6 — «Барак» (0), «Мой сводный брат Франкенштейн» (0), «Настройщик» (3), «Изображая жертву» (2), «Остров» (1), «Простые вещи» (2), «Бумажный солдат» (1), «Как я провёл этим летом» (2), «Кочегар» (4), «Шапито-шоу» (1), «Жить» (2), «Орда» (2), «Трудно быть богом» (4), «Страна ОЗ» (2), «Нелюбовь» (2), Война Анны (3), Лето (3);
 5 — «Хрусталёв, машину!» (3), «Война» (1), «Любовник» (1), «Возвращение» (3), «Гарпастум» (2), «Солнце» (3), «Александра» (1), «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» (1), «Стиляги» (1), «Сумасшедшая помощь» (1), «В субботу» (1), «Жила-была одна баба» (2), «Комбинат «Надежда» (2), «Ангелы революции» (1), Сердце мира (1).

Примечания

Ссылки 
 Премии «Золотой овен» и «Белый слон» на официальном сайте Гильдии киноведов и кинокритиков России
 История премии

Кинопремии России
Награды по алфавиту